Brimmer ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew F. Brimmer (1926–2012), US-amerikanischer Ökonom
 Gabriela Brimmer (1947–2000), mexikanische Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin